MAA-1 «Пиранья» () — бразильская ракета класса «воздух-воздух». Проектирование началось в 1970-е годы компанией «Мектрон». Носителями ракеты были самолёты Mirage 3, F-5 «Фридом файтер», AT-26 «Шаванте» и AMX. Ракета MAA-1 имела инфракрасную головку самонаведения, углы обзора 40 градусов, скорость сопровождения цели — 50 град./с. Головка самонаведения захватывала цель автоматически.

Тактико-технические характеристики 
 Длина ракеты: 2,82 м
 Диаметр корпуса: 0,152 м
 Размах крыла: 0,650 м
 Масса: 90 кг
 Масса БЧ — 12 кг
 Взрыватель: контактный
 Система наведения: инфракрасная
 Скорость полёта: 3 М

Примечания

Ссылки 
 Авиационная энциклопедия

Ракеты «воздух-воздух»
Ракетное оружие Бразилии